Meromíctico es una calificación que se aplica a los lagos que tienen la característica que las aguas de las capas profundas no se mezclan nunca con las capas superficiales. Este fenómeno suele ser debido a un gradiente permanente de densidad en el cual la capa inferior llamada hipolimnion es más densa que la capa superior llamada epilimnion. En general en los lagos salinos predomina el hipolimnion y en los dulces el epilimnion, como es el caso de la laguna del Tobar.

Véase también 
 Amíctico
 Monomíctico
 Dimíctico
 Polimíctico
 Holomíctico
 Estratificación
 Termoclina

Ecología acuática
Limnología